Choral Public Domain Library - Biblioteca Coral de Domínio Público
 Controller Pilot Data Link - Método de comunicação entre pilotos e controladores que utiliza sistema de Data-Link

Desambiguação